Llista d'asteroides del 155001 al 156000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"|155001-155100 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"|155101-155200 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"|155201-155300 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"|155301-155400 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"|155401-155500 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"|155501-155600 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"|155601-155700 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"|155701-155800 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"|155801-155900 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"|155901-156000 [ modifica]

|-
|}